Szwajcaria:
 Basel – pol. Bazylea, miasto w kantonie Bazylea-Miasto
 Basel Badischer Bahnhof – dworzec kolejowy w Bazylei
 Basel-Muttenz – stacja rozrządowa w gminie Muttenz
 Basel St. Johann – stacja kolejowa w Bazylei
 Basel-Landschaft – pol. Bazylea-Okręg, kanton
 Basel-Stadt – pol. Bazylea-Miasto, kanton
 Basel – dawny kanton

Osoby:
 Alfred Basel – austriacki malarz
 Edgar Basel – niemiecki bokser
 Werner Basel – niemiecki piłkarz

Inne:
 Basel II – Umowa Kapitałowa
 Başel – tureckie imię
 FC Basel – szwajcarski klub piłkarski
 Kunsthalle Basel – ośrodek sztuki w Bazylei
 S-Bahn Basel – system kolei w Bazylei

Zobacz też:
 Bazylea
 Swiss Indoors Basel